Miejscowości w USA:
 Keytesville – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Chariton
Gminy w USA:
 Keytesville (ang. Keytesville Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Chariton